Türkenbelagerung steht für:
 Erste Wiener Türkenbelagerung (1529)
 Zweite Wiener Türkenbelagerung (1683)

Siehe auch:
 Türkenkriege